Футбольный турнир в рамках Всесоюзной Спартакиады 1928 был разыгран с 15 по 31 августа 1928 года в Москве.

Как и сама Всесоюзная Спартакиада 1928 года, футбольный турнир представлял собой весьма амбициозное для своего времени футбольное мероприятие, особенно если учесть, что еще несколькими годами ранее спортивные власти СССР пытались исключить футбол из спортивной жизни страны как «непролетарский вид спорта». Теперь же футбольный турнир стал украшением Спартакиады и одним из самых зрелищных видов программы, его полуфинальные и финальный матчи собрали невиданную ранее в СССР зрительскую аудиторию.

По числу планировавшихся участников (23) турнир должен был стать самым крупным международным футбольным соревнованием в мире (на одну команду больше, чем на олимпийском турнире 1924 года в Париже), что и ставилось целью организаторами Спартакиады (как известно, превзошедшей по числу участников Олимпиаду 1928 в Амстердаме почти в два раза).

Участники 

Были приглашены сборные команды союзных республик (на то время в СССР, кроме РСФСР, их насчитывалось пять), а также сборные команды двенадцати регионов РСФСР. В каждой республике (регионе) проводился отборочный турнир (чемпионат республики или региона) в рамках специально организованного общеспортивного отбора на Спартакиаду (так называемые «Праздники Физкультуры»), по результатам которого и формировалась та или иная сборная команда. Также были разосланы многочисленные приглашения футбольным рабочим сборным командам различных стран принять участие в Спартакиаде. Но здесь возникла существенная проблема: ввиду непродуктивной политики спортивного руководства СССР, пошедшего на конфронтацию с признанным лидером в организации мирового рабочего спорта — Люцернским Спортивным Интернационалом (ЛСИ) — лишь немногие иностранные спортсмены смогли принять участие в Спартакиаде (и её футбольном турнире). ЛСИ (имевший социал-демократическое руководство — в отличие от организованного СССР Красного спортивного интернационала (КСИ), где руководили коммунисты) не приветствовал контакты своих команд с командами КСИ, и если товарищеские матчи своих команд в СССР еще разрешал, то на официальные турниры налагал запрет вплоть до исключения нарушителей из ЛСИ.

Сборные команды союзных республик 
  Украина (УССР) — фактически выступала команда Харькова (чемпион Украины 1928), на поле выходил лишь один игрок из Одессы;
  Закавказье (ЗСФСР) — сборная Тифлиса, усиленная рядом игроков из Баку;
  Белоруссия (БССР) — сборная из игроков Минска, Гомеля и Полоцка;
  Узбекистан (УзССР) — сборная Ташкента, усиленная несколькими игроками из Ферганы;
  Туркменистан (ТурССР) — сборная Ашхабада;

Сборные команды областей (регионов) РСФСР 
  Москва;
  Ленинград;
  Район автономных республик и областей (РАРО) — сборная Казани, усиленная одним игроком из Казахской АССР;
  Волжский район (Волга) — сборная городов Самары, Ульяновска, Сталинграда, Саратова, Астрахани;
  Сибирь — сборная Иркутска, усиленная игроками из Омска и Новосибирска;
  Центральный земледельческий район (ЦЗР) — сборная Брянска, усиленная игроками Смоленска;
  Центральный промышленный район (ЦПР) — сборная Иваново, усиленная игроками Ярославля, Тулы, Нижнего Новгорода;
  Уральский район (Урал) — Сборная Вятки, усиленная игроками Перми и Свердловска;
  Крым — сборная Симферополя и Севастополя;
  Северный Кавказ — сборная Таганрога, Ростова, Адыгеи, Сулина, Армавира;
  Северный район (Север) — сборная Вологды и Архангельска;
  Дальний Восток — сборная Владивостока и Хабаровска;

Зарубежные команды 

  Сборная рабочая команда Уругвая (КСИ);
  Сборная команда игроков, исключенных из TUL (Suomen Työväen Urheiluliitto) — рабочий спортивный союз (ЛСИ) — то есть фактически не сборная рабочая команда страны. Тем не менее, в этой команде играл ряд футболистов, в дальнейшем неоднократно выступавших за национальную сборную Финляндии;
  Ряд игроков (не сборная команда) — членов British Workers' Sport Federation, BWSF — британской рабочей спортивной федерации (ЛСИ), представляли Англию на турнире;
  Сборная рабочая команда Базеля — члены Schweizerischer Arbeiter-, Turn- und Sportverband, SATUS — швейцарского спортивно-гимнастического рабочего союза (ЛСИ);
 Незадолго до начала Спартакиады в СССР проводили ряд товарищеских матчей рабочие команды (ЛСИ) из Австрии и Германии. У организаторов футбольного турнира не было, видимо, сомнений, что эти две команды примут участие и в Спартакиаде, во всяком случае, они были включены в сетку первоначального турнира, однако матчи с их участием так и не состоялись.

Первоначальный турнир 
Первоначально футбольный турнир Спартакиады стартовал 11 августа. Соревнование проводилось по «олимпийской системе». Составы пар определялись жеребьёвкой без учёта региональной или государственной принадлежности.

Матчи

1/16 финала

1/8 финала

Утешительный турнир за 17-23 места 

13 августа турнир был остановлен, состоявшиеся матчи объявлены товарищескими.

Изменения в турнире 
После первых трех дней футбольного турнира состоялось объединенное заседание организационного комитета и судейской коллегии совместно с представителями коллективов союзных республик под председательством А. С. Енукидзе. На нем рассматривалось пожелание коллективов союзных республик (инициатором выступил коллектив Закавказья) об изменении принципа розыгрыша первенства Спартакиады по спортивным играм. Заявление союзных республик было вызвано тем, что при настоящем розыгрыше, по их мнению, нет возможности полностью и всесторонне выяснить сравнительные силы команд, так как союзные республики встречаются не только друг с другом.

Оргкомитет, рассмотрев заявление, принял решение о разделении участников: в одной части турнирной сетки будут соревноваться коллективы РСФСР, в другой — союзных республик и иностранных команд; победитель Спартакиады определится в финале.

Новый турнир по обеим частям турнирной сетки проводился одновременно для всех участников теми же оргкомитетом и судейской коллегией, что и ранее. В спортивном отношении футбольный турнир Всесоюзной Спартакиады остался прежним по составу — просто была заново проведена жеребьевка с учетом разделения по региональным признакам.

Изменилась интерпретация частей турнира: часть турнирной сетки с российскими командами теперь представляла собой одновременно чемпионат РСФСР и отборочный турнир к чемпионату СССР; часть турнирной сетки с союзными республиками и иностранными командами (которые формально приравнивались к союзным республикам) — чемпионат союзных республик и отборочный турнир к чемпионату СССР; наконец, финал между победителями — чемпионат СССР (состоящий, таким образом, из одного матча — финала, победитель которого получает титул Чемпиона СССР 1928 года по футболу).

Отдельно подчёркивалось, что звание Чемпиона СССР может получить только команда из СССР, иностранные команды боролись только за победу в Спартакиаде. Однако выступление иностранных команд, с точки зрения участия в отборочном турнире первенства СССР (в своей части турнирной сетки), не было, строго говоря, выступлением «вне конкурса», так как результаты их матчей прямо влияли на положение команд союзных республик.

Турнир Всесоюзной Спартакиады 1928

Сетка турнира

Матчи

1/16 финала 
Союзные республики

РСФСР

1/8 финала 
Союзные республики

РСФСР

1/4 финала 
Союзные республики

РСФСР

1/2 финала 
Союзные республики

Ход игры
 5' — результат стартового нажима сборной Украины — гол Алфёрова — 1:0;
 9' — Соусса после хорошо поданного углового удара забивает головой — 1:1;
 19' — после подачи углового уругвайцами, полузащитники сборной Украины перехватывают мяч и бросают в прорыв Мищенко — 2:1;
 35' — ошибка уругвайской защиты — неприкрытый Шпаковский получает мяч вблизи от ворот и забивает — 3:1;
 46 — 60' Уругвай владеет инициативой, украинцы достойно защищаются, но много фолят, игра становится все более нервной;
 57' — Норов смело бросился в ноги прорывающемуся Вильяру и получил удар в голову. Унесён с поля и заменён Москвиным;
 65' — Шпаковский получает передачу с левого края в контратаке и издали наносит отличный удар — 4:1;
 74' — игра все чаще прерывается обоюдной грубостью, в столкновении получил травму Вильяр, его заменяет Сальсоно; уругвайцы шумно аппелируют к судье, устроив целый митинг с выбежавшим на поле переводчиком;
 78' — только что появившийся на поле Сальсоно бьет по ногам соперника и удаляется;
 79' — слишком занятые обсуждением удаления уругвайцы упускают Губарева — 5:1;
 80' — Мищенко еще раз наказывает совсем бросивших играть уругвайцев — 6:1;
 80' — расстроенный вратарь Мальо внезапно покидает ворота и уходит с поля, несколько позднее вместо него выходит в ворота запасной полузащитник Дантен;
 84' — Шпаковский забивает еще один мяч — 7:1;
 87' — Семёнов удалён после столкновения с уругвайским нападающим;
 90' — финальный свисток застаёт команды за выяснением отношений возле еще одного пострадавшего уругвайца;
После игры судейская коллегия выразила официальное порицание сборной Уругвая за проявленную грубость и неспортивное поведение. Сборная Уругвая прислала официальные извинения.

РСФСР

Ход игры
 2' — Григорьев, получив мяч от своей полузащиты, обыгрывает Леуту и в десяти метрах от лицевой навешивает в центр штрафной. Здесь мощный Бутусов в борьбе с вратарем и защитниками принимает мяч и корпусом проводит его в ворота — 0:1;
 7' — Холин удачно подхватывает вынос мяча своими полузащитниками, входит в штрафную, но медлит и теряет мяч;
 13' — Александр Старостин в центре поля промахивается по мячу, что приводит к выходу Бутусова к воротам. Скоростные качества Ал. Старостина позволили ему догнать несколько замешкавшегося Бутусова и ликвидировать угрозу;
 15' — после выноса мяча из штрафной при розыгрыше углового, Гостев вернул его из центра поля в штрафную, где рванувшие вперёд в момент передачи москвичи все же не оставили Архангельского в офсайде. Удар последнего был неточен;
 с 17' москвичи прочно завладели инициативой;
 20' — следует пас из глубины на Николая Старостина, находящегося в офсайде. Но защитник Ежов, пытавшийся слёту отбить мяч, срезает его. Н.Старостин подхватывает мяч, выходит к воротам и сильным ударом мимо вышедшего Соколова сравнивает счёт — 1:1. Срезка Ежова не была особенно заметной и многие зрители усомнились в правомерности взятия ворот ;
 20' — 30' — москвичи усиливают натиск: Соколов отбивает удары Исакова и Блинкова, еще в одном моменте Блинков не попадает в пустые ворота;
 35' — очень быстро разыгранная двухходовка Блинков — Н.Старостин заканчивается точным ударом — 2:1;
 53' — Н.Старостин проходит по краю, передает в центр на Блинкова — 3:1;
 65' — москвичам удаётся красивая трехходовка — вновь Н.Старостин прорывается по правому краю и передает мяч Холину на левый край. Тот выдерживает паузу, стягивает на себя защиту и неожиданно вместо удара отбрасывает мяч назад набежавшему Блинкову — 4:1;
 70' — Бутусов в контратаке прорывается и бьет в штангу;
 76' — Холин проходит слева и наносит несильный удар низом. Потерявший ворота Соколов пропустил мяч, полагая, что тот идёт мимо, и он от штанги попал в ворота — 5:1;
 77' — еще один отличный проход Н.Старостина и промах Троицкого с нескольких метров;
 с 77' москвичи устали и и ленинградцы сразу плотно прижали их к воротам;
 82' — комбинация Кусков — Шелагин — Бутусов заканчивается пушечным ударом последнего — 5:2;
 84' — прессингуемый ленинградскими нападающими Рущинский отдает пас назад, но Леонов выбежал из ворот в другом направлении и мяч тихо закатывается в ворота — 5:3;
 Оставшиеся минуты москвичи отчаянно защищаются и сохраняют победный счёт;

ФИНАЛ 

Ход игры
 1' — 15' — равная игра в невысоком темпе, больше в центре поля. Несколько прорывов по правому краю Н.Старостина ликвидируются обороной харьковчан;
 15' — 45' — инициативой прочно владеет Украина, отлично комбинируя в центре поля без особенной остроты;
 30' — прорыв Шпаковского ликвидирует Ал. Старостин, выбивая мяч на угловой;
 33' — опасный штрафной в ворота москвичей с линии штрафной площади: Шпаковский мимо «стенки» попадает в перекладину;
 37' — Рущинский, головой прерывая верховую передачу, снова опасно бьёт по своим воротам. Леонов в прыжке вытаскивает мяч из «девятки»;
 46' — 60' — Москва активизируется и наращивает темп. Москвин отбивает удар Блинкова и отбирает мяч в единоборстве с Холиным;
 61' — Холин получает мяч в 15 метрах от лицевой линии, обводит украинского защитника и навешивает в штрафную. Москвин, вышедший на перехват, сталкивается со своим защитником К.Фоминым и мяч, минуя их, попадает к неприкрытому Троицкому, который отправляет его в пустые ворота — 1:0;
 64' — получает повреждение ноги В.Фомин. Его меняет Н.Фомин;
 Игра проходит большей частью в центре поля. Украинцы начинают нервничать, обе команды все больше фолят, игра разбивается на эпизоды. На стадионе заметно темнеет;
 70' — снова штрафной удар вблизи штрафной площади москвичей. Удар принимает на себя Селин;
 70' — 90' — вязкая игра без опасных моментов. На 89' удален за грубость Мищенко. Последние пять минут Москва взяла инициативу и отодвинула игру от своих ворот, удержав победный счет;
После игры сборная Украины направила протест на результат матча, который был отклонён судейской коллегией с замечанием о недопустимости околофутбольных интриг в присутствии иностранных гостей.

Итоговое положение (Чемпионат СССР)

Утешительный турнир

Союзные республики

Итоговое положение команд

РСФСР

Итоговое положение команд

Примечания

Литература 
 Внуков, В. «Чемпионаты России и СССР» 1912—1935 — Чебоксары. 1999
 Шваб, П. «Энциклопедия советского футбола» — Черновцы, 1994
 «Московский футбол XX век» — Москва. 2000
 Футбол — 88 (сост. Киселёв, Н.) — Ленинград. 1988
 Грот Ю. «100 лет харьковскому футболу» — Харьков. 2008
 Footballfacts.ru
 Материалы периодики 1928 года (в изложении)
 Статья о сборной Белоруссии
 Газета «Физкультура и Спорт» 1928 № 32 — 35

Ссылки 

Футбол

Футбол в СССР в 1928 году